Frank Murphy (1889–1980) – amerykański lekkoatleta, tyczkarz
 Frank Murphy (1915–1984) – szkocki piłkarz
 Frank Murphy (1890–1949) – amerykański polityk
 Frank Murphy (1947–2017) – irlandzki lekkoatleta, biegacz
 Frank Murphy (ur. 1983) – irlandzki rugbysta i sędzia rugby union